Aladino puede referirse a lo siguiente:

 Aladino, un personaje de ficción de los cuentos de Las mil y una noches.
 Aladino (cantante), cantante ecuatoriano.
 «Aladino (instrumental de Los Pekenikes)», canción de Los Pekenikes.
 Aladino (película de 1992) película de animación infantil de 1992.